Sobradinho può riferirsi a diversi toponimi del Brasile:

 Sobradinho, comune dello Stato di Bahia.
 Sobradinho, città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale.
 Sobradinho II, città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale.
 Sobradinho, comune dello Stato di Rio Grande do Sul.